Лига Леумит 1987/1988 — 36-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1987/1988
Израиль
Израиль
1987 год в Израиле
Спорт в Израиле в 1988 году